Горы Бале́ () — национальный парк в центральной Эфиопии, в регионе Оромия.

География 
Национальный парк находится в одноимённых горах и включает высочайшую вершину хребта Бату (4307 м). Занимает обширную территорию 2200 км2.

История 
В 1970 году был образован национальный парк Горы Бале, занявший территорию 2220 км² и предназначавшийся для охраны горной ньялы и эфиопского шакала. В 1990-е годы на территории парка была замечена гиеновая собака.

Природа 
В национальном парке насчитывается 26% эндемичных видов животных Эфиопии. Из млекопитающих в Горах Бале встречаются эфиопский волк, горная ньяла, дукеры, бородавочник, пятнистая гиена и сервал.

На территории парка зарегистрирован 1321 вид растений, 163 из них — эндемики Эфиопии.

Туризм 
Национальный парк открыт круглый год, но большая часть туристов посещают Горы Бале в апреле — ноябре, в сухой сезон. Туристы могут путешествовать на автомобиле, а также сходить в пеший и конный поход.

Посещаемость парка в 2002 году составила около 20 000 туристов.

См.также 

 Список национальных парков Эфиопии

Примечания

Ссылки 
  — национальный парк Горы Бале

Национальные парки Эфиопии
Появились в 1970 году
1970-е годы в Эфиопии